Символы Армянской Республики — это эмблемы армянской нации, которые вписываются в республиканскую традицию. Главнейшим символом Армении является гора Арарат, территория вокруг которой испокон веков населялась армянами.

Государственные символы

Национальные символы

См. также 
 Армянские традиции

Армянские символы